Robert Gaudreau ist der Name folgender Personen:

 Robert René Gaudreau senior (* 1944), US-amerikanischer Eishockeyspieler, siehe Bob Gaudreau 
 Robert René Gaudreau (* 1970), US-amerikanischer Eishockeyspieler, siehe Rob Gaudreau